Четвёртый турнир по футболу в рамках Панамериканских игр прошёл в Сан-Паулу(Бразилия) с 20 апреля по 4 мая 1963 года. Турнир разыгрывался по круговой системе, команды провели по одному матчу друг с другом. Сборная Аргентины не смогла отстоять титул, победили футболисты Бразилии. Всего в турнире принимало участие пять команд.

Турнирная таблица

Награды 

Панамериканские игры
1963
Панамериканские игры 1963
Международные соревнования по футболу в Бразилии